Алексей Литовченко:
 Литовченко, Алексей Потапович (1938—1992) — первый секретарь Челябинского обкома КПСС в 1989—1991 гг.
 Литовченко, Алексей Фёдорович (1930—2011) — советский и украинский гидролог.